De  FA Community Shield 2016 (ook bekend als de McDonald's FA Community Shield om sponsorredenen) was de 94e FA Community Shield, een jaarlijkse Engelse voetbalwedstrijd georganiseerd door de Engelse voetbalbond (The Football Association) en werd gespeeld tussen de winnaars van de Premier League en de FA Cup van vorig seizoen. 

De wedstrijd gespeeld in het Wembley Stadium te Londen op 7 augustus 2016 door Leicester City, dat in het seizoen 2015/2016 voor de allereerste keer in de clubgeschiedenis landskampioen werd, en Manchester United, de winnaar van de FA Cup in 2016. Manchester United won de wedstrijd met 1–2. De Belg Marouane Fellaini en de Nederlander Daley Blind speelden de hele wedstrijd voor Manchester United.

Wedstrijd

Zie ook 
 Premier League 2015/16
 Finale FA Cup 2016
 Finale League Cup 2016

FA Community Shield
Sportevenement in Londen
Supercup voetbal in 2016